Ли Сын Хун: 
  (1756—1801) — первый проповедник христианства в Корее.
 Ли Сын Хун (род. 1960) — южнокорейский боксёр.
 Ли Сын Хун (род. 1988) — южнокорейский конькобежец.